, un roman de Kunio Kishida ;
 , un film de Kōzaburō Yoshimura sorti en 1939 ;
 , un film de Yasuzō Masumura sorti en 1957 ;
 , un film de Yoshitarō Nomura sorti en 1966.